Холмски рејон је термин који може да се односи на:

 Холмски рејон (Новгородска област) - рејон у Новгородској области у Руској Федерацији;
 Холмски рејон (Сахалинска област) - рејон у Сахалинској области у Русији;